Кундряк — название населённых пунктов:

Россия 
 Кундряк — село в Стерлибашевском районе Башкортостана.
 Кундряк — деревня в Уфимском районе Башкортостана.

Река 
 Кундряк — река, протекает в Республике Башкортостан.